Qia La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qag La (bergspass i Kina, lat 30,00, long 91,20), Tibet, 
 Qag La (bergspass i Kina, lat 31,70, long 94,50), Tibet, 
 Qa La, bergspass, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar